Porsche Supercup 2014, oficjalnie 2014 Porsche Mobil 1 Supercup – dwudziesty drugi sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 11 maja na torze Circuit de Catalunya w Hiszpanii a zakończył się 2 listopada na torze Circuit of the Americas w Stanach Zjednoczonych po dziewięciu wyścigach.

Lista startowa 
R = Klasyfikowani w klasyfikacji Debiutantów
G = Występujący gościnnie w wyścigu

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

* – zawodnik nie ukończył wyścigu, lecz został sklasyfikowany (przejechał 90% pełnego dystansu).

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2014 w sportach motorowych